St Mary’s Bay – w Anglii, w hrabstwie Devon
 St Mary’s Bay – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 St. Mary’s Bay – w Nowa Fundlandia i Labrador (Kanadzie)
 St. Mary’s Bay – w Ontario (Kanadzie)
 St. Mary’s Bay – dawna nazwa zatoki St. Marys Bay w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Digby
 St. Mary’s Bay – dawna nazwa zatoki Elis Cove w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Guysborough

Zobacz też 
 St. Mary Bay
 St. Marys Bay